De Fast Forward Dance Parade, een dance evenement in Rotterdam
In algemene zin een optocht met praalwagens die elektronische dansmuziek spelen. 
Voorbeelden:
Love Parade, Berlijn/Essen
Street Parade, Zürich
Techno Parade, Parijs
Budapest Parade, Boedapest
City Parade, Luik/Gent/Charleroi/Bergen